Příjmení Mancuso nosí více významných osobností:

 Frank Mancuso mladší (* 1958) – americký filmový producent
 Julia Mancusová (* 1984) – americká lyžařka
 Leonardo Mancuso (* 1992) – italský profesionální fotbalista